Мемориал Карла Шефера 2008 года — соревнование по фигурному катанию прошедшее в Австрии с 14 по 17 октября 2008 года. Спортсмены выступали в категориях мужское и женское фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду 

WD = снялись с соревнований

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте

2008 год в фигурном катании
Мемориал Карла Шефера
Фигурное катание в сезоне 2008/2009